Jörg Hoffmann (ur. 1970) – niemiecki pływak
 Jörg Hoffmann (ur. 1963) – enerdowski saneczkarz